Сергей Евгеньевич Тарасов (род.8 марта 1973 года) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, мастер спорта России международного класса (2002).

Биография 
Воспитанник топкинской и кемеровской школ по хоккею с мячом. Первый тренер — Геннадий Иванович Щукин.

В составе «Кузбасса» четыре раза завоёвывал серебряные и шесть раз бронзовые медали чемпионата России.

Выступая за сборную Казахстана стал бронзовым призёром чемпионата мира 2005 года. Участник чемпионатов мира 2004, 2007 годов.

Первый гол в чемпионатах страны забил 22 ноября 1990 года «Североникелю» в возрасте 17 лет 259 дней.

Своей игрой удостоился от кемеровских болельщиков прозвища Маэстро.

Имеет два высших образования: спортивное и юридическое. Также закончил Кемеровский механико-технологический техникум.

После окончания игровой карьеры был вице-президентом ХК «Кузбасс».

С 1 октября 2013 года по 23 декабря 2014 года — главный тренер «Кузбасса».

С 29 октября 2018 года — исполняющий обязанности главного тренера команды «Динамо-Москва»
.

С марта 2019 года по март 2020 года — тренер команды «Динамо-Москва»
.

Достижения 
как игрок
 — Серебряный призёр чемпионата России: 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2008/09
 — Бронзовый призёр чемпионата России: 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2009/10
 — Обладатель Кубка России: 2000/01, 2002/03, 2007
 — Финалист Кубка России: 1994/95, 2004/05
 — Бронзовый призёр Кубка России: 1998/99, 2003/04, 2008
 — Финалист Кубка европейских чемпионов: 1994
 — Победитель международного турнира «Кубок Кузбасса»: 2008
 — Бронзовый призёр чемпионата мира: 2005 (в составе сборной Казахстана)
 — Серебряный призёр Международного турнира на призы Правительства России: 2002 (в составе второй сборной России)
 — Бронзовый призёр чемпионата СССР среди юниоров: 1991
 — Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров: 1992
 — Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею: 2000

 До сезона 2018/19 был рекордсменом ХК «Кузбасс» по забитым мячам в чемпионатах СССР, СНГ, России — 549(+5)
 Рекордсмен ХК «Кузбасс» по проведенным матчам в чемпионатах России (СССР) — 535
 7 раз включался в список 22 лучших игроков сезона — 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 
 Признан лучшим нападающим сезона 1996/97

как тренер
 — Серебряный призёр чемпионата России: 2018/19
 — Финалист Кубка России: 2018
 — Финалист Суперкубка России: 2019

Семья 
Сын — Владислав Тарасов — игрок в хоккей с мячом.

Статистика выступлений в чемпионатах СССР, СНГ, России  

Примечание:  Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте КХМ «Динамо-Москва»
 Маэстро уходит
 Сергей Тарасов стал исполняющим обязанности президента ХК «Кузбасс»
 Тарасов назначен главным тренером «Кузбасса»
 Звезда хоккейного клуба «Кузбасс» Сергей Тарасов о своем первом сентября

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Казахстана
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Мастера спорта России международного класса
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»